Paul Muller fait référence à :
 Paul Müller (1923-), un acteur suisse ;
 Paul Georges Muller dit Paul Mercey (1923-1988), un acteur franco-suisse ;
 Paul Muller, (1947-), un professeur d’Aïkido ;
 Paul Muller, un pseudonyme de l'écrivain britannique Albert King (1924-1994), sous lequel il signe une douzaine de romans policiers dont le héros s'appelle aussi Paul Muller ;
 Paul Muller, un des producteurs de Good Bye, Lenin! ;
 , un biologiste allemand ;
 Paul Hermann Müller (1899-1965), un chimiste suisse inventeur de l'insecticide DDT ;
 , un physicien allemand ;
 Paul Muller, un ancien maire de Villers-les-Nancy de 1965 à 1980 ;
 Paul Muller (1910-2000), un astronome français ;
 Paul Mueller (1960-), écrivain, vice-directeur de l'observatoire du Vatican

Voir aussi

Références